Osoby o tym nazwisku:
 Adam Stefan Trembecki − polski inżynier i nauczyciel akademicki
 Jakub Teodor Trembecki − polski poeta, kolekcjoner tekstów literackich
 Jan Trembecki − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Onufry Trembecki − polski lekarz, aptekarz, powstaniec listopadowy, burmistrz Nowego Sącza
 Stanisław Trembecki − polski poeta okresu oświecenia